Bulloch ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Bulloch (* 1966), kanadische Künstlerin
 Anthony William Bulloch (1942–2014), britischer Altphilologe
 Archibald Bulloch (1730–1777), US-amerikanischer Politiker
 Gordon Bulloch (* 1975), schottischer Rugbyspieler
 Irvine Bulloch (1842–1898), amerikanische Marineoffizier
 Jeremy Bulloch (1945–2020), britischer Schauspieler
 John Bulloch (1928–2010), britischer Journalist

im NRHP gelistete Objekte:
 Bulloch County Courthouse, in Statesboro, Georgia, ID-Nr. 80000978
 Bulloch Family House, in Warm Springs, Georgia, ID-Nr. 01001429
 Bulloch Hall, in Roswell, Georgia, ID-Nr. 71000276

Siehe auch:
 Bullock